Pavilhão 9, qui signifie « pavillon 9 » en portugais, peut faire référence à :
 le « pavilhão 9 » ou « pavillon 9 » de la prison de Carandiru, à São Paulo, rendu célèbre lors de la révolte et du massacre du  ;
 Pavilhão 9, groupe de supporters du Sport Club Corinthians Paulista, l'un des plus grands clubs de soccer du Brésil ;
 Pavilhão 9, groupe de rap brésilien originaire de São Paulo.